Ait Abdallah kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aït Abdallah (ort), Souss-Massa-Draâ, 
 Ait Abdallah (kommun i Marocko), Souss-Massa-Draâ, Taroudannt, 

Robotskapade Marockoförgreningar